Arbós ou Arbos peut désigner:

Personnalités 

 Enrique Fernández Arbós (1863-1939), violoniste, chef d'orchestre et compositeur espagnol;
 Philippe Arbos (1882-1956), géographe français
 María Sánchez Arbós (1889-1976), pédagogue espagnole

Arts 

 Arbos, œuvre du compositeur estonien Arvo Pärt écrite en 1977.

Homonymie de patronyme